Ви́ктор Каса́ткин: Касаткин, Виктор (род. 1942) — советский легкоатлет, спринтер.
 Касаткин, Виктор Александрович (1914—1999) — директор Новокуйбышевского НПЗ.
 Касаткин, Виктор Иванович (1831—1867) — русский революционер, литератор.